Ваљесиљос има више значења:

 Ваљесиљос (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ваљесиљос (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ваљесиљос (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ваљесиљос (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ваљесиљос (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику